Igoa ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick Igoa (* 1959), französischer Motorradrennfahrer
 Silvestre Igoa (1920–1969), spanisch-baskischer Fußballspieler